Saint-Juéry (Aveyron)
Saint-Juéry (Lozère)
Saint-Juéry (Tarn)